Bearskin steht für
Ausgespielt – Bearskin, ein portugiesisch-britischer Film aus dem Jahr 1989
Mount Bearskin, ein antarktischer Berg